Александър Кирилов Киров е български футболист, нападател, който играе за Локомотив (Горна Оряховица). Роден е на 25 октомври 1990 г. в София. Висок е 181 см. и тежи 71 кг.

Кариера 
Юноша на Левски (София). Дебютира в мъжкия футбол с екипа на Левски (София) на 22 септември 2007 година срещу Черно море (Варна) в мач за първенство на „А“ футболна група.

Статистика по сезони

Външни препратки 
 Профил на LevskiSofia.info

Български футболисти
Футболисти на ПФК Левски (София)
Футболисти на Ботев (Враца)
Футболисти на „Спартак“ (Плевен)
Футболисти на Монтана
Футболисти на Локомотив (Горна Оряховица)
Родени в София
Футболисти на Царско село (София)